Diospyros vera är en tvåhjärtbladig växtart som först beskrevs av João de Loureiro, och fick sitt nu gällande namn av Auguste Jean Baptiste Chevalier. Diospyros vera ingår i släktet Diospyros och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor 

Ljungordningen
vera